Шле́зінгер () — прізвище німецького походження. Походить від назви географічної місцевості — Сілезія ( — Шлезієн). У XIX ст. було поширено серед народів Австро-Угорської та Німецької імперій (австрійців, німців, євреїв, угорців, чехів тощо), нині розповсюджено серед їх нащадків по всьому світу.

Персоналії 
 Аліс Шлезінгер (*1988) — ізраїльська та британська самбістка і дзюдоїстка.
 Артур Мейєр Шлезінгер молодший (1917—2007) — американський історик, громадсько-політичний і державний діяч
  (1888—1965) — американський історик, батько Артура Шлезінгера молодшого
  (1882—1960) — американський хімік.
 Джон Шлезінгер (1926—2003) — британський кінорежисер, лауреат премії «Оскар» (1969).
 Любимов (Шлезінгер) Ілля Петрович (нар 1977) — російський актор театру і кіно.
 Карл Шлезінгер (1889—1938) — австрійський економіст, банкір.
 Леон Шлезінгер (1884—1949) — американський кінопродюсер.
 Михайло Іванович Шлезінгер — український науковець чеського походження, фахівець в галузі обробки зображень та розпізнавання образів, головний науковий співробітник МННЦ ІТС, один із засновників компанії Viewdle, двічі лауреат Державної премії України (1988, 1997)
 Френк Шлезінгер (1871—1943) — американський астроном.

Астрономія 
 1770 Шлезінгер — астероїд головного поясу.